Шумиловское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Братском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Шумилово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 649 человек, в том числе 317 мужчины и 342 женщины.

Примечания 

Муниципальные образования Братского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области